FSIV est un sigle qui signifie :
 Fast Support and Intervention Vessel, un type de bateau de sauvetage utilisé pour les interventions rapides.

Sigle de 4 caractères